21-я церемония вручения наград премии «Спутник», присуждаемых Международной пресс-академией за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год состоялась 19 февраля 2017 года в  (Калифорния). Номинанты и лауреаты специальных наград были объявлены 29 ноября 2016 года. Лауреаты в остальных категориях были объявлены 19 декабря 2016.

Список лауреатов и номинантов

Кинофильмы 
Количество номинаций:
 13: «Ла-Ла Ленд»
 9: «По соображениям совести»
 7: «Лунный свет» / «Манчестер у моря» / «Книга джунглей»
 6: «Скрытые фигуры»
 5: «Лев» / «Джеки»
 4: «Капитан Фантастик» / «Ограды» / 
 3: «Лавинг» / «Любой ценой» / «Под покровом ночи» / «Чудо на Гудзоне»
 2: «Сноуден» / «Флоренс Фостер Дженкинс» / «Она» / «Большой и добрый великан» / «Тролли» / «Улыбающийся человек» / «Союзники» / «Алиса в Зазеркалье» / «Доктор Стрэндж»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=12|<center>Лучший фильм
|style="background:#CFE3FF"|• Ла-Ла Ленд / La La Land
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#CFE3FF"|• Манчестер у моря / Manchester by the Sea
|-
|• Лунный свет / Moonlight
|-
|• Лев / Lion
|-
|• Джеки / Jackie
|-
|• По соображениям совести / Hacksaw Ridge
|-
|• Лавинг / Loving
|-
|• Любой ценой / Hell or High Water
|-
|• Под покровом ночи / Nocturnal Animals
|-
|• Капитан Фантастик / Captain Fantastic
|-
|• Скрытые фигуры / Hidden Figures
|-
|• Ограды / Fences
|-
| rowspan=7|<center>Лучшая режиссура
|style="background:#CFE3FF"|• Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
|-
|• Барри Дженкинс — «Лунный свет»
|-
|• Мел Гибсон — «По соображениям совести»
|-
|• Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Том Форд — «Под покровом ночи»
|-
|• Пабло Ларраин — «Джеки»
|-
|• Дензел Вашингтон — «Ограды»
|-
| rowspan=8|<center>Лучший актёр
|style="background:#CFE3FF"|• Вигго Мортенсен — «Капитан Фантастик» (за роль Бена Кэша)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#CFE3FF"|• Эндрю Гарфилд — «По соображениям совести» (за роль Десмонда Досса)
|-
|• Кейси Аффлек — «Манчестер у моря» (за роль Ли Чандлера)
|-
|• Райан Гослинг — «Ла-Ла Ленд» (за роль Себастьяна)
|-
|• Джозеф Гордон-Левитт — «Сноуден» (за роль Эдварда Сноудена)
|-
|• Джоэл Эдгертон — «Лавинг» (за роль Ричарда Лавинга)
|-
|• Том Хэнкс — «Чудо на Гудзоне» (за роль Чесли «Салли» Салленбергера)
|-
|• Дензел Вашингтон — «Ограды» (за роль Троя Максона)
|-
| rowspan=8|<center>Лучшая актриса
|style="background:#CFE3FF"|• Рут Негга — «Лавинг» (за роль Милдред Лавинг)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#CFE3FF"|• Изабель Юппер — «Она» (за роль Мишель Леблан)
|-
|• Аннетт Бенинг — «Женщины XX века» (за роль Доротеи)
|-
|• Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд» (за роль Мии Долан)
|-
|• Натали Портман — «Джеки» (за роль Джеки Кеннеди)
|-
|• Тараджи П. Хенсон — «Скрытые фигуры» (за роль Кэтрин Джонсон)
|-
|• Мерил Стрип — «Флоренс Фостер Дженкинс» (за роль Флоренс Фостер Дженкинс)
|-
|• Эми Адамс — «Под покровом ночи» (за роль Сьюзан Морроу)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана
|style="background:#CFE3FF"|• Джефф Бриджес — «Любой ценой» (за роль Маркуса Гамильтона)
|-
|• Махершала Али — «Лунный свет» (за роль Хуана)
|-
|• Дев Патель — «Лев» (за роль Сару Брайерли)
|-
|• Лукас Хеджес — «Манчестер у моря» (за роль Патрика Чандлера)
|-
|• Эдди Мерфи — «Мистер Чёрч» (за роль Генри Чёрча)
|-
|• Хью Грант — «Флоренс Фостер Дженкинс» (за роль Сент-Клэра Бэйфилда)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса второго плана
|style="background:#CFE3FF"|• Наоми Харрис — «Лунный свет» (за роль Паулы)
|-
|• Хелен Миррен — «Всевидящее око» (за роль полковника Кэтрин Пауэлл)
|-
|• Мишель Уильямс — «Манчестер у моря» (за роль Рэнди Чандлер)
|-
|• Николь Кидман — «Лев» (за роль Сью Брайерли)
|-
|• Октавия Спенсер — «Скрытые фигуры» (за роль Дороти Воан)
|-
|• Виола Дэвис — «Ограды» (за роль Роуз Максон)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший оригинальный сценарий
|style="background:#CFE3FF"|• Барри Дженкинс — «Лунный свет»
|-
|• Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
|-
|• Тейлор Шеридан — «Любой ценой»
|-
|• Мэтт Росс — «Капитан Фантастик»
|-
|• Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппу — «Лобстер»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший адаптированный сценарий|style="background:#CFE3FF"|• Киран Фицджералд, Оливер Стоун — «Сноуден»
|-
|• Эндрю Найт, Роберт Шенккан — «По соображениям совести»
|-
|• Люк Дейвис — «Лев»
|-
|• Джастин Маркс — «Книга джунглей»
|-
|• Эллисон Шредер — «Скрытые фигуры»
|-
|• Тодд Комарники — «Чудо на Гудзоне»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#CFE3FF"|• Джастин Гурвиц — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Руперт Грегсон-Уильямс — «По соображениям совести»
|-
|• Лесли Барбер — «Манчестер у моря»
|-
|• Джон Уильямс — «Большой и добрый великан»
|-
|• Джон Дебни — «Книга джунглей»
|-
|• Ханс Циммер, Фаррелл Уильямс, Бенджамин Уоллфиш — «Скрытые фигуры»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая песня|style="background:#CFE3FF"|• City of Stars — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Audition — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Dancing With Your Shadow — «По»
|-
|• Can’t Stop the Feeling! — «Тролли»
|-
|• I’m Still Here — «Мисс Шэрон Джонс!» (англ.)
|-
|• Running — «Скрытые фигуры»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший монтаж
|style="background:#CFE3FF"|• Джон Гилберт — «По соображениям совести»
|-
|• Том Кросс — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Джои МакМиллон, Нат Сандерс — «Лунный свет»
|-
|• Тим Скуайрес — «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
|-
|• Александр де Франчески — «Лев»
|-
|• Стивен Розенблюм — «Рождение нации»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая операторская работа
|style="background:#CFE3FF"|• Билл Поуп — «Книга джунглей»
|-
|• Джон Толл — «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
|-
|• Линус Сандгрен — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Джеймс Лэкстон — «Лунный свет»
|-
|• Саймон Дагган — «По соображениям совести»
|-
|• Яни-Петтери Пасси — «Улыбающийся человек»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая работа художника (Art Direction and Production Design)
|style="background:#CFE3FF"|• Дэвид Уоско — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Бэрри Робисон — «По соображениям совести»
|-
|• Жан Рабасс — «Джеки»
|-
|• Кристоф Гласс — «Книга джунглей»
|-
|• Гари Фриман — «Союзники»
|-
|• Дэн Хенна — «Алиса в Зазеркалье»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший дизайн костюмов
|style="background:#CFE3FF"|• Мадлин Фонтен — «Джеки»
|-
|• Коллин Этвуд — «Алиса в Зазеркалье»
|-
|• Eimer Ní Mhaoldomhnaigh — «Любовь и дружба»
|-
|• Кортни Хоффман — «Капитан Фантастик»
|-
|• Мэри Зофрис — «Ла-Ла Ленд»
|-
|• Александра Бирн — «Доктор Стрэндж»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший звук (монтаж и микс) Sound (Editing and Mixing)
|style="background:#CFE3FF"|• Питер Грейс, Роберт Маккензи, Кевин О’Коннелл, Энди Райт — «По соображениям совести»
|-
|• «Ла-Ла Ленд»
|-
|• «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
|-
|• «Книга джунглей»
|-
|• «Союзники»
|-
|• «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшие визуальные эффекты
|style="background:#CFE3FF"|• Роберт Легато, Эндрю Р. Джонс, Дэн Леммон, Адам Валдез — «Книга джунглей»
|-
|• «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
|-
|• «Доктор Стрэндж»
|-
|• «Большой и добрый великан»
|-
|• «Чудо на Гудзоне»
|-
|• «Дэдпул»
|-
| rowspan=10|<center>Лучший документальный фильм
|style="background:#CFE3FF"|• Тринадцатая / 13TH
|-
|• Глисон / Gleason
|-
|• Анимированная жизнь / Life, Animated
|-
|• О. Джей: Сделано в Америке / O.J.: Made in America
|-
|• Игра цвета слоновой кости / The Ivory Game
|-
|• Охотница с орлом / The Eagle Huntress
|-
|• Башня / Tower
|-
|• Море в огне / Fuocoammare
|-
|• Уязвимость нулевых дней / Zero Days
|-
|• The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years
|-
| rowspan=10|<center>Лучший анимационный фильм (Motion Picture, Animated or Mixed Media)
|style="background:#CFE3FF"|• Жизнь Кабачка / Ma vie de Courgette
|-
|• Зверополис / Zootopia
|-
|• Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings
|-
|• Моана / Moana
|-
|• В поисках Дори / Finding Dory
|-
|• Книга джунглей / The Jungle Book
|-
|• Красная черепаха / La Tortue rouge
|-
|• Мисс Хокусай / Sarusuberi: Miss Hokusai
|-
|• Тролли / Trolls
|-
|• Твоё имя / 君の名は。(Kimi no na wa.)
|-
| rowspan=10|<center>Лучший иностранный фильм (Motion Picture, International Film)
|style="background:#CFE3FF"| • Коммивояжёр / فروشنده (Forushande) (Иран)
|-
| • Улыбающийся человек / Самый счастливый день в жизни Олли Мяки / Hymyilevä mies (Финляндия)
|-
| • Тони Эрдманн / Toni Erdmann (Германия)
|-
| • Джульетта / Julieta (Испания)
|-
| • Вторая жизнь Уве / En man som heter Ove (Швеция)
|-
| • Арденны / D’Ardennen (Бельгия)
|-
| • Мама Роза / Ma' Rosa (Филиппины)
|-
| • Служанка / 아가씨 (Agasshi) (Южная Корея)
|-
| • Она / Elle (Франция)
|-
| • Рай (Россия)
|-
|}

Телевизионные категории 
'Количество номинаций:
 4: «Лучше звоните Солу» / «Любовники» / 
 3: «Американцы» / «Костюмер» / «До самого конца» / «Слушание» / «Ночной администратор»
 2: «Американское преступление» / «Корона» / «Мистер Робот» / «Несгибаемая Кимми Шмидт» /   «Кремниевая долина» /  «Игра престолов» / «Мир Дикого запада» / «Очень странные дела» / «Тёмное дитя» / «Катастрофа» / «Черноватый»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=8|<center>Лучший телевизионный сериал (драма)
|style="background:#CFE3FF"|• Корона / The Crown
|-
|• Американское преступление / American Crime
|-
|• Крах / The Fall
|-
|• Лучше звоните Солу / Better Call Saul
|-
|• Мистер Робот / Mr. Robot
|-
|• Американцы / The Americans
|-
|• Любовники / The Affair
|-
|• Полдарк / Poldark
|-
| rowspan=7|<center>Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
|style="background:#CFE3FF"|• Кремниевая долина / Silicon Valley
|-
|• Вице-президент / Veep
|-
|• Несгибаемая Кимми Шмидт / Unbreakable Kimmy Schmidt
|-
|• Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine
|-
|• Оранжевый — хит сезона / Orange Is the New Black
|-
|• Взрывная штучка / Lady Dynamite
|-
|• Любовь / Love
|-
| rowspan=9|<center>Лучший мини-сериал или телефильм
|style="background:#CFE3FF"|• Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений / 
|-
|• Леди Дэй в гриль-баре Эмерсона / Lady Day at Emerson’s Bar and Grill
|-
|• И никого не стало / And Then There Were None
|-
|• Костюмер / The Dresser
|-
|• До самого конца / All the Way
|-
|• Секрет Черчилля / Churchill’s Secret
|-
|• Слушание / Confirmation
|-
|• Однажды ночью / The Night Of
|-
|• Близко к врагу / Close to the Enemy
|-
| rowspan=8|<center>Лучший жанровый сериал (Best Genre Series)
|style="background:#CFE3FF"|• Чужестранка / Outlander
|-
|• Игра престолов / Game Of Thrones
|-
|• Ходячие мертвецы / The Walking Dead
|-
|• Мир Дикого запада / Westworld
|-
|• Человек в высоком замке / The Man in the High Castle
|-
|• Очень странные дела / Stranger Things
|-
|• Тёмное дитя / Orphan Black
|-
|• Чёрное зеркало / Black Mirror
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр в драматическом или жанровом телесериале
|style="background:#CFE3FF"|• Доминик Уэст — «Любовники» (за роль Ноя Соллоуэя)
|-
|• Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу» (за роль Сола Гудмана / Джимми Макгилла)
|-
|• Рами Малек — «Мистер Робот» (за роль Эллиота Алдерсона)
|-
|• Лев Шрайбер — «Рэй Донован» (за роль Рэймонда «Рэя» Донована)
|-
|• Мэттью Риз — «Американцы» (за роль Филипа Дженнингса)
|-
|• Билли Боб Торнтон — «Голиаф» (за роль Билли Макбрайда)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса в драматическом или жанровом телесериале
|style="background:#CFE3FF"|• Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого запада» (за роль Долорес Абернати)
|-
|• Рут Уилсон — «Любовники» (за роль Элисон Бейли)
|-
|• Татьяна Маслани — «Тёмное дитя» (за роль Сары Мэннинг и её клонов)
|-
|• Сара Ланкашир — «Счастливая долина» (англ.) (за роль сержанта Кэтрин Кэйвуд)
|-
|• Фелисити Хаффман — «Американское преступление» (за роль Лесли Грэм)
|-
|• Вайнона Райдер — «Очень странные дела» (за роль Джойс Байерс)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр в телесериале (комедия или мюзикл)
|style="background:#CFE3FF"|• Уильям Х. Мэйси — «Бесстыдники» (за роль Фрэнка Галлагера)
|-
|• Джеффри Тэмбор — «Очевидное» (за роль Морта/Мауры Пфефферман(а))
|-
|• Роб Делани — «Катастрофа» (за роль Роба Норриса)
|-
|• Томас Миддлдитч — «Кремниевая долина» (за роль Ричарда Хендрикса)
|-
|• Уилл Форте — «Последний человек на Земле» (за роль Фила Миллера)
|-
|• Энтони Андерсон — «Черноватый» (за роль Андре «Дре» Джонсона)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)
|style="background:#CFE3FF"|• Тейлор Шиллинг — «Оранжевый — хит сезона» (за роль Пайпер Чепман)
|-
|• Шэрон Хорган — «Катастрофа» (за роль Шэрон Моррис)
|-
|• Памела Эдлон — «Всё к лучшему» (за роль Сэм Фокс)
|-
|• Элли Кемпер — «Несгибаемая Кимми Шмидт» (за роль Кимберли «Кимми» Шмидт)
|-
|• Трейси Эллис Росс — «Черноватый» (за роль Рейнбоу Джонсон)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
|style="background:#CFE3FF"|• Брайан Крэнстон — «До самого конца» (за роль Линдона Джонсона)
|-
|• Энтони Хопкинс — «Костюмер» (за роль «Сэра»)
|-
|• Кортни Б. Вэнс — «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (за роль Джонни Кокрана)
|-
|• Кьюба Гудинг мл. — «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (за роль О. Джея Симпсона)
|-
|• Том Хиддлстон — «Ночной администратор» (за роль Джонатана Пайна)
|-
|• Уэнделл Пирс — «Слушание» (за роль Кларенса Томаса)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
|style="background:#CFE3FF"|• Сара Полсон — «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (за роль Марши Кларк)
|-
|• Одра Макдональд — «Леди Дэй в гриль-баре Эмерсона» (за роль Билли Холидей)
|-
|• Эмили Уотсон — «Костюмер» (за роль «Её светлости»)
|-
|• Керри Вашингтон — «Слушание» (за роль Аниты Хилл)
|-
|• Мелисса Лео — «До самого конца» (за роль Леди Бёрд Джонсон)
|-
|• Лили Джеймс — «Война и мир» (за роль Наташи Ростовой)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
|style="background:#CFE3FF"|• Бен Мендельсон — «Родословная» (за роль Денни Рейбёрна)
|-
|• Хью Лори — «Ночной администратор» (за роль Ричарда Онслоу Ропера)
|-
|• Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу» (за роль Майка Эрмантраута)
|-
|• Майкл Келли — «Карточный домик» (за роль Дугласа «Дага» Стампера)
|-
|• Андре Брауэр — «Бруклин 9-9» (за роль капитана Рэя Холта)
|-
|• Джаред Харрис — «Корона» (за роль короля Георга VI)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
|style="background:#CFE3FF"|• Оливия Колман — «Ночной администратор» (за роль Анджелы Бёрр)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#CFE3FF"|• Риа Сихорн — «Лучше звоните Солу»''' (за роль Ким Векслер)|-
|• Мэгги Сифф — «Миллиарды» (за роль Венди Роадс)
|-
|• Мора Тирни — «Любовники» (за роль Хелен Соллоуэй)
|-
|• Лина Хиди — «Игра престолов» (за роль Серсеи Ланнистер)
|-
|• Элисон Райт — «Американцы» (за роль Марты Хансон)
|-
|}

 New Media 

 Специальные награды 

 См. также 
 «Оскар» 2017 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 2017 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2017 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2017 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2017 (премия академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Премия Гильдии киноактёров США (2017)
 «Золотая малина» 2017 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список номинантов на оф. сайте
 Список лауреатов на оф. сайте
 Список лауреатов и номинантов на оф. сайте
 Официальный сайт
 «Спутник»-2017 на сайте IMDb

Премия «Спутник»
Кинопремии 2017 года
Телевизионные премии 2017 года